De volgende bekende personen dragen deze (Zweedse) naam.

Zweden

Carl Johan Bergman, Zweeds biatleet 
Daniel Bergman, Zweeds regisseur
Eva Bergman, Zweeds regisseur
Hjalmar Bergman, Zweeds (toneel)schrijver
Ingrid Bergman, Zweeds actrice
Ingmar Bergman, Zweeds regisseur
Mats Bergman, Zweeds acteur
Ulrika Bergman, Zweeds curler
Torbern Olof Bergman, Zweeds scheikundige en mineraloog

Nederland

Bergman, pseudoniem van Aart Kok; Nederlands dichter (1921-2009)
Rudolf Bergman, Nederlands antropoloog 
Sunny Bergman, Nederlands actrice, regisseuse en programmamaakster.
Bergman's Autodienst, openbaar vervoersbedrijf met lijndiensten in Groningen en Drenthe

Andere landen

Andrew Bergman, Amerikaans scriptschrijver/regisseur
Erik Bergman, Fins componist
Jaime Bergman, Amerikaans Playboy playmate
Lowell Bergman, Amerikaans televisieproducer
Mary Kay Bergman, Amerikaans stemactrice
Peter Bergman, Amerikaans soap opera-actrice

Locaties
Bergman (Arkansas)

Bedrijven 
Bergman Clinics, een Nederlandse keten van medische klinieken

Zie ook 
 Bergmann (doorverwijspagina)